Eliteserien 2021 var den 77:e säsongen av den högsta serien i fotboll i Norge. Serien bestod av 16 klubbar, från Tromsø IL i norr, till Viking FK , från Stavanger, i söder.

Regerande mästare var FK Bodø/Glimt och uppflyttade lag var Tromsø IL och Lillestrøm SK från 1. divisjon 2020.

Lagen

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Kvalspel till Eliteserien 2022

Se även 
 1. divisjon 2021

Källor
 Eliteserien.no
 Rsssf.no

Referenser 

Fotbollssäsongen 2021
2021 i Norge